Johann Caspar Wilhelmi ist der Name folgender Personen:

* Johann Caspar Wilhelmi (Pastor) († vor 1693), deutscher Geistlicher und Autor 
 Johann Caspar Wilhelmi (Goldschmied) († um 1763), deutscher Goldschmied